Andrea Medina puede referirse a:

 Andrea Medina Martín, futbolista española
 Andrea Medina Rosas, abogada mexicana